217 км, 217-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 217 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827759.
 217 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648946.
 217 км — блок-пост, Московская железная дорога (Тульская область). Код 224312.
 217 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 187927.
 217 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 796014.
 217 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 835717.
 217 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 459440.
 217 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 432537.